Ligu je osvojio NK Omladinac Vukojevci, ali nije uspio izboriti u kvalifikacijama za 1. ŽNL Osječko-baranjsku plasman u viši rang. Iz lige je u 3. ŽNL Osječko-baranjsku ispao NK Radnik Šipovac.

Tablica

Kvalifikacije za 1. ŽNL Osječko-baranjsku 
 NK Omladinac Vukojevci - NK Omladinac Selci Đakovački 3:2
 NK Omladinac Selci Đakovački - NK Omladinac Vukojevci 2:0

U 1. ŽNL Osječko-baranjsku se plasirao NK Omladinac Selci Đakovački.

Bilješke 
NK Radnik Šipovac kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 RSSSF.com

2000-01
osječko-baranjska-2-našice